Auffenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Auffenberg (1873–1945), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Franz Xaver von Auffenberg (1744–1815), österreichisch-ungarischer Feldmarschall
 Gustav Adolph-Auffenberg-Komarów (1887–1967), österreichischer Generalleutnant der Wehrmacht
 Joseph von Auffenberg (1798–1857), deutscher Dramatiker und Dichter
 Moritz von Auffenberg  (1852–1928), österreichisch-ungarischer General und Kriegsminister
 Natalie Bruck-Auffenberg (1854–1918), österreichische Schriftstellerin, Malerin und Sammlerin dalmatinischer Volkskunst
 Walter Auffenberg (1928–2004), US-amerikanischer Biologe

Auffenberg ist der Ortsname von:
 Auffenberg (Gemeinden Ebersdorf, Hartl, Kaindorf), Ortsteil der Gemeinden Ebersdorf, Hartl und Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark